

Geografia
 Sart – località turca presso cui si trova il sito archeologico dell'antica città di Sardi
 Anguilcourt-le-Sart – comune francese nel dipartimento dell'Aisne, regione dell'Alta Francia
 Fesmy-le-Sart – comune francese nel dipartimento dell'Aisne, regione dell'Alta Francia
 Preux-au-Sart – comune francese nel dipartimento del Nord, regione dell'Alta Francia

Persone
 Alexis De Sart (1996) – calciatore belga
 Jean-François De Sart (1961) – allenatore di calcio ed ex calciatore belga
 Julien de Sart 1994) – calciatore belga
 Michael Sart (...) – attore francese
 Toni Marí Sart, propr. Antonio Marí Sart (1963) – scultore spagnolo